Караванг — округ (кабупатен) Западной Явы, Индонезия. Столицей округа является город Караванг. Площадь округа 1652,2 км2, численность населения по переписи 2010 года — 2 127 791 человек; последняя официальная оценка (на январь 2014 года) составляет 2 288 254 при плотности 1385 человек на км2. Округ граничит с округами Бекаси и Богор на западе, Яванским морем на севере, округом Субанг на востоке, округом Пурвакарта на юго-востоке и округом Чанджур на юге. Округ находится на восточной окраине митрополии Джакарта, недалеко от региона Джабодетабек, и является местом промышленной деятельности.

Территория продолжает расти, что ознаменовало создание новых заводов отечественными и многонациональными компаниями в промышленных зонах. Однако из-за постоянно расширяющейся Джакарты (в основном из-за расширения платной дороги Джакарта-Сикампек и платной дороги Сикампек-Палиманан) на восток наблюдался бум жилищного строительства и приток людей.

Административные районы 
Регион Караванг разделен на тридцать районов (кекаматан), перечисленных ниже с указанием их территории и населения по данным переписи 2010 года:

Примечания 

Округа Индонезии
Западная Ява